Jamón serrano – rodzaj surowej hiszpańskiej szynki
Serrano – plemię Indian
Język serrano – język należący do uto-azteckiej rodziny językowej
Serrano – stacja metra w Madrycie